Dorfkirche Grabow steht für:
 Dorfkirche Grabow (Mühlenfließ) im Ortsteil Grabow im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg
 Dorfkirche Grabow (Möckern) im Ortsteil Grabow von Möckern in Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Grabow (Kümmernitztal) im Ortsteil Grabow von Kümmernitztal im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Dorfkirche Grabow (Eldetal) im Ortsteil Grabow von Eldetal in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Liste der Baudenkmale in Eldetal#Grabow
 Dorfkirche Grabow (Heiligengrabe) im Ortsteil Grabow von Heiligengrabe im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg

Siehe auch:
 Dorfkirche Grabo
 Georgskirche (Grabow) in Grabow (Mecklenburg)